Джон Вільям Лекі (, 23 жовтня 1949 у Паддінгтоні, Лондон)— британський музичний продюсер та звукорежисер, що відомий своєю участю у виробництві багатьох відомих альбомів, таких як однойменний дебютний альбом The Stone Roses, Radiohead «The Bends» і альбом Muse «Origin of Symmetry».

Нагороди 
 1995 — Music Week Award як найкращий продюсер;
 1996 — Q Awards як найкращий продюсер;
 1997 — Brit Award;
 2001 — UK Music Managers Forum як найкращий продюсер.

Дискографія

Посилання 
 Official website celebrating the 20th anniversary of The Stone Roses' debut album
 Sawmills recording studio 
 The making of «Fools Gold» 
 John Leckie's interview with Daily Music Guide

Лауреати премії Brit
Музиканти за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Народились 23 жовтня
Народились 1949
Уродженці Лондона